HRP bezeichnet:

 das Enzym Meerrettichperoxidase (englisch Horseradish peroxidase)
 in der Informatik das Handlungsreisendenproblem
 in der Politik eine Abkürzung für die Partei Human Rights Party
 den Fernwanderweg Haute randonnée pyrénéenne
 Hutt River Province, eine Farm in Westaustralien
 Ländercode bei Patentanmeldungen aus Kroatien
 Piasecki HRP, den ersten Tandemhubschrauber

HRP